Henny Eman – arubański polityk
 Henny Kroeze – żużlowiec holenderski
 Henny Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Great Henny – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Henny – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex